La Racine steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Fournets-Luisans im Département Doubs, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saulcy im Kanton Jura, Schweiz